Shawnee Hills – villaggio della contea di Delaware, Ohio (USA)
Shawnee Hills – census-designated place della contea di Greene, Ohio (USA)
Shawnee Hills – regione dell'Illinois (USA)
Shawnee National Forest – United States National Forest dell'Illinois